Văcăreşti a következő romániai helyek egyike lehet:

 Văcăreşti, község Dâmboviţa megyében		
 Vacsárcsi, község Hargita megyében
 Văcăreşti, község Teleorman megyében

 a börtönéről nevezetes Văcăreşti-negyed Bukarestben